In 2018 werd het 29ste Campeonato Brasileiro Série C gespeeld, de derde hoogste klasse van het Braziliaanse voetbal. De competitie werd gespeeld van 14 april tot 22 september. De halvefinalisten plaatsten zich voor de Série B van 2019. Operário Ferroviário werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
De winnaars van de kwartfinale promoveerden. Bij gelijkstand worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série C
Série C